Tirabassi ist der Familienname folgender Personen:

 Airton Tirabassi (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Bernardo Maria Tirabassi (1801–1865), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Ferentino
 Filippo Tirabassi (* 1990), italienischer Schauspieler